Spilhaus ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Wilhelm Spilhaus (1845–1946), südafrikanischer Geschäftsmann
 Athelstan Frederick Spilhaus (1911–1998), südafrikanisch-US-amerikanischer Geophysiker und Ozeanograph
 Nita Spilhaus (1878–1967), eigentlich Pauline Augusta Wilhelmina Spilhaus, deutsch-südafrikanische Künstlerin

Sonstiges:
 Spilhaus Inlet, Bucht der Berkner-Insel, Weddell-Meer, Antarktis